Ця стаття описує фонетику і фонологію літературної польської мови.

Голосні

Чисті голосні

Носові голосні

Приголосні

Наголос 

Наголос в польській мові сталий: його майже завжди ставлять на передостанній склад. Винятки становлять деякі запозичення і форми дієслів умовного способу.

Посилання 
 Польська вимова // Polish Translators

Польська мова
Фонетика та фонологія за мовою